Jelysawetpil (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Jelysawetpil (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Jelysawetpil (Teofipol), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Teofipol